Weichselbaum ist ein altes Wort für gewisse Pflanzenarten der Gattung Prunus:

 Felsenkirsche
 Sauerkirsche

Weichselbaum heißen folgende geographische Objekte:

 Weichselbaum (Burgenland), Gemeinde im Bezirk Jennersdorf, Burgenland
Gemeindeteile, Orte:
 Weichselbaum (Gerolsbach), Ortsteil von Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Weichselbaum (Griesstätt), Ortsteil von Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weichselbaum (Schönau), Ortsteil von Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weichselbaum (Schonstett), Ortsteil von Schonstett, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weichselbaum (Weßling), Ortsteil von Weßling, Landkreis Starnberg, Bayern
 Weichselbaum (Wittibreut), Ortsteil von Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Weichselbaum (Gemeinde Aurach), Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Weichselbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Weichselbaum (1845–1920), österreichischer Anatom, Pathologe und Bakteriologe
 Frieda Beck-Weichselbaum (1814–um 1890), deutsche Sängerin
 Hans Weichselbaum (* 1946), österreichischer Schriftsteller
 Norman Weichselbaum (* 1961), österreichischer Autor, Produzent und Videokünstler
 Theodore Edwin Weichselbaum, US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Weichselbaumer
 Weixelbaum
 Weixelbaumer
Weichselbraun